Claunigk ist der Name von

 Matthäus Claunigk (1708–1781), deutscher Orgelbauer in der Niederlausitz
 Carl Gotthold Claunigk (1761–1829), deutscher Orgelbauer in der Niederlausitz
 Erich Claunigk (1900–1976), deutscher Kameramann